Le terme de tétrade peut désigner
 En astronomie, l'alignement de quatre astres visibles : la terre, la lune, mars, le soleil
 Tétrade lunaire, ne s'applique qu'en cas d'éclipses, surnuméraires ou synodiques, consécutives, d'intensité similaire, classées dans le même catalogue du Canon des éclipses, en 15 jours d'intervalle. éclipses de lune. Délai moyen de formation entre 2 éclipses synodiques (24 en 365 jours 25)
 En biologie, une tétrade est un ensemble formé par une paire de chromosomes dédoublés, lors de la méiose.
 En informatique, une tétrade est un autre nom du Nibble, une suite de 4 bits.
 En géométrie, une tétrade forme une base d'un système de coordonnées sur une variété différentielle à quatre dimensions.
 En musique, une tétrade est un accord de quatre notes.
 Dans l'antiquité grecque, le terme tétrade désigne une division régionale de la Thessalie. 

 Saint Tétrade fut archevêque de Besançon au .

Voir aussi 
 Tétra-
 Monade (1), Dyade, Triade (3), Tétrade (4), Décade (10), Myriade (10000)